Lentini est un nom propre qui peut désigner :

Toponymie 

 Lentini, commune de Sicile, en Italie.

Patronyme 

Lentini est un patronyme italien, porté par les personnes suivantes, de nationalité italienne ou d'origine italienne :

 Andrea Lentini, karatéka italien.
 Gianluigi Lentini, footballeur italien.
 Marie-Hélène Lentini, actrice française.

Homonymie de patronyme
Patronyme italien